Salvador hace referencia a varios artículos:

Lugares

 Salvador de Bahía, ciudad capital del estado de Bahía (Brasil).

Personas

 Salvador (nombre), un nombre de pila masculino.
Salvador Franco, preso político venezolano.
 Álvaro Salvador Jofre (n. 1950), poeta, crítico literario y catedrático de Literatura Hispanoamericana y Española.
 Francis Salvador, patriota judeoamericano.
 Gregorio Salvador Caja (n. 1927), filólogo, dialectólogo, lexicógrafo y crítico literario español, miembro de la Real Academia Española.
 Henri Salvador (1917-2008), cantante y guitarrista francés de música popular y jazz.
 Joseph Salvador, líder de la Compañía Británica de las Indias Orientales, dirigente de la comunidad sefardí en el Reino Unido, antepasado de Francis Salvador.
 Salvador Sobral, cantante portugués.
 Salvador Caballero, (1991- ) Líder, genio, millonario, playboy, filántropo de Torreón

Películas

 Salvador (película), 1986, dirigida por Oliver Stone.
 Salvador (Puig Antich), dirigida por Manuel Huerga.

Religión

 Salvador (banda), de rock cristiano.
 Cristo, que en la religión cristiana es llamado «El Salvador» por conducir a la salvación del alma.

Otros

El Salvador (desambiguación)
San Salvador (desambiguación)